Vesproni Càndid (en llatí Vespronius Candidus) va ser un militar romà del .

Va ser nomenat enviat consolar de l'emperador Didi Julià i el senat l'any 193 amb el propòsit de convèncer a les forces de Septimi Sever d'abandonar al seu cap, que havia estat declarat enemic públic. La missió va fracassar i va estar a punt de morir a mans dels soldats de Sever, pels que era odiat de quan els va tenir sota el seu comandament.

L'any 193 el trobem utilitzat com a legat per Sever a l'Àsia Menor contra Pescenni Níger i el 194 contra els àrabs i altres bàrbars als límits de Síria i Mesopotàmia. Va guanyar la batalla de Nicea. Conjuntament amb Appi Claudi Laterà va reduir a l'obediència als prínceps d'Adiabene i Osroene.

Referències 

Llegats imperials
Romans del segle II